Moosmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Moosmüller, (* 1952), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Ethnologe
 Franz Xaver Moosmüller (1934–1956), deutscher Bergsteiger
 Martin Moosmüller (* 1939), deutscher Bankkaufmann
 Oswald Moosmüller  OSB (1832–1901), benediktinischer Mönch und Autor
 Sylvia Moosmüller (1954–2018), österreichische Phonetikerin und Linguistin